Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Sabine Hack e Veronika Martinek che hanno battuto in finale Claudia Chabalgoity e Andrea Vieira 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Florencia Labat /  Mercedes Paz (semifinali)
 Ruxandra Dragomir /  Irina Spîrlea (quarti di finale)

 Nadin Ercegovic /  Maja Zivec-Skulj (primo turno)
 Paula Iversen /  Hiromi Nagano (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1993